Lycopsida o Lycopodiopsida es una clase de plantas pteridofitas que agrupa a todos los miembros vivientes de la división Lycophyta, un grupo antiguo y basal de plantas vasculares. El término Lycopodiidae pertenece a la categoría taxonómica de subclase en la moderna clasificación de Christenhusz et al. 2011.

Filogenia 
Los licopodios actuales se relacionan del siguiente modo:

Lycopsida se origina y se diversifica en varios órdenes durante el Devónico. Tomando en cuenta los grupos extintos, se postula la siguiente filogenia:

Taxonomía
Introducción teórica en Taxonomía

La clasificación más actualizada es la de Christenhusz et al. 2011Preface to “Linear sequence, classification, synonymy, and bibliography of vascular plants: Lycophytes, ferns, gymnosperms and angiosperms” http://www.mapress.com/phytotaxa/content/2011/f/pt00019p006.pdf (basada en Smith et al. 2006, 2008); que también provee una secuencia lineal de las licofitas y monilofitas.

Subclase I. Lycopodiidae Bek., Kurs Bot. 1: 115 (1863).
Sinónimos: Selaginellidae Knobl. in J.E.B.Warming, Handb. Syst. Bot .: 157 (1890). Isoëtidae Reveal, Phytologia 79: 70 (1996).
Orden A. Lycopodiales DC. ex Bercht. & J.Presl, P řir. Rostlin: 272 (1820).
1 familia.
Familia 1. Lycopodiaceae  P.Beauv. ex Mirb. in Lam. & Mirb., Hist. Nat. Vég. 4: 293 (1802).
Sinónimos: Phylloglossaceae Kunze, Bot. Zeitung (Berlín) 1: 722 (1843). Huperziaceae Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 236 (1962). 
1–3 géneros, quizás más. (Huperzia Bernh., Lycopodiella Holub, Lycopodium L., el género Phylloglossum Kunze está incluido en Huperzia (Wikström & Kenrick 1997) ) Referencias: DiMichele & Skog (1992), Herter (1949–1950), Markham et al. (1983), Øllgaard (1975, 1979, 1987, 1990), Wagner (1992), Wikström (1999), Wikström et al. (1999).
Orden B. Isoëtales Prantl,  Lehrb. Bot.: 116 (1874).
Géneros de posición taxonómica desconocida: †Clevelandodendron, †Isoetites, †Nathorstianella, †Otzinachsonia, †Pleuromeia, †Porostrobus, †Wexfordia1 familia viva
Familia 2. Isoëtaceae Reichenb., Bot. Damen : 309 (1828). 
1 género Isoëtes. Referencias: Hoot et al. (2004, 2006), Rydin & Wikström (2002), Schuettpelz & Hoot (2006), Taylor & Hickey (1992), Taylor et al. (2004).
2 familias extintas
Familia: †Chaloneriaceae
4 géneros: †Bodeodendron, †Chaloneria, †Polysporia, †SporangiostrobusFamilia: †Nathorstianaceae
1 género :†NathorstianaOrden C.  Selaginellales Prantl, Lehrb. Bot.: 116 (1874).
1 familia.
Familia 3. Selaginellaceae  Willk., Anleit. Stud. Bot. 2: 163 (1854). 
1 género (Selaginella''). Referencias: Korall & Kenrick (2004), Korall et al. (1999).

Referencias 

Lycopodiophyta